|-
| 145401 - || || 4 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145402 - || || 7 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145403 - || || 8 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145404 - || || 10 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145405 - || || 13 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145406 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145407 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145408 - || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145409 - || || 3 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145410 - || || 4 de juliol de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145411 - || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145412 - || 2005 OO || 16 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145413 - || || 26 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145414 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145415 - || || 27 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145416 - || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145417 - || || 2 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145418 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145419 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145420 - || || 6 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145421 - || || 2 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145422 - || || 7 d'agost de 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 145423 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145424 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145425 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145426 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145427 - || || 27 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145428 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145429 - || || 27 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145430 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145431 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145432 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145433 - || || 27 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145434 - || || 30 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145435 - || || 27 d'agost de 2005 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 145436 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145437 - || || 26 d'agost de 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 145438 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145439 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145440 - || || 26 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 145441 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145442 - || || 28 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145443 - || || 31 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145444 - || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145445 - || 2005 RS || 2 de setembre de 2005 | Saint-Véran || Saint-Véran
|-
| 145446 - || || 8 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145447 - || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145448 - || || 6 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145449 - || || 10 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145450 - || || 13 de setembre de 2005 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 145451 - || || 9 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica
|-
| 145452 - || || 10 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica
|-
| 145453 - || || 9 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica
|-
| 145454 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145455 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145456 - || || 24 de setembre de 2005 || Vicques || M. Ory
|-
| 145457 - || || 23 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145458 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145459 - || || 25 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145460 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145461 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145462 - || || 27 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145463 - || || 26 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145464 - || || 27 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145465 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145466 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145467 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145468 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145469 - || || 27 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145470 - || || 27 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145471 - || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145472 - || || 22 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145473 - || || 23 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145474 - || || 27 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica
|-
| 145475 Rehoboth || || 12 d'octubre de 2005 || Calvin-Rehoboth || L. A. Molnar
|-
| 145476 - || || 2 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145477 - || || 5 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145478 - || || 3 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145479 - || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145480 - || || 11 d'octubre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica
|-
| 145481 - || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145482 - || || 24 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145483 - || || 25 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145484 - || || 23 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145485 - || || 31 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145486 - || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145487 - || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145488 - || || 4 de novembre de 2005 || Piszkéstető || K. Sárneczky
|-
| 145489 - || || 4 de novembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145490 - || || 1 de novembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145491 - || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145492 - || || 21 de novembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145493 - || || 21 de novembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145494 - || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145495 - || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145496 - || || 27 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145497 - || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145498 - || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145499 - || || 21 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145500 - || || 24 de gener de 2006 || Socorro || LINEAR
|-|}

5